Ausztria
Zell – község Karintia Klagenfurtvidéki járásában

 Németország
Zell – település Németországban, azon belül Bajorország Hof járásában.
Zell – település Németországban, azon belül a Rajna-vidék-Pfalz tartományban.
Zell – település Németországban, azon belül Bajorország Cham járás